FC Tilleur (2913), een Belgische voetbalclub met stamnummer 2913, sinds 2014 met die naam. Voorheen Cité Sport Grâce-Hollogne.
 Tilleur FC, een voormalige Belgische voetbalclub met stamnummer 21, actief van 1899 tot 1995
 RFC Tilleur Saint-Gilles, een voormalige Belgische voetbalclub met 2878, van 2003 tot 2014 met die naam. Voorheen RCS Saint-Gilles.